

Населені пункти та їхні частини

 Єленець — село в гміні Папово-Біскупе Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єленець — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Єленець — частина села Ґрабаль у гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Єленець — частина села Звежинець-Первши в гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Єленець — осада в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Єленець — осада в гміні Дебжно Члуховського повіту Поморського воєводства
 Єленець — осада в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Єленець — лісова осада в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єленець — лісова осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки